Rika peut désigner :
la Rika, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit du Vrbas ;
Rika, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rika, un prénom féminin japonais ;
Rika, un prénom féminin néerlandais, diminutif de 
 Rika Usami (宇佐美里香) est une karatéka japonaise, née à Tokyo
 Riq'ah,un style calligraphique